Aumont (Fribourg), een Zwitserse gemeente  

 Aumont (Jura)
 Aumont (Somme)
ook:
Aumont-Aubrac, Lozère
Aumont-en-Halatte, Oise